Rödermühle steht für
Rödermühle Saathain, Ruine in Brandenburg
Lukasrödermühle, Ortsteil von Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Mittelfranken. 
Hansrödermühle, Ortsteil von Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Mittelfranken. 
Rödermühle, ehem. Ort bei Wulften am Harz